Vorführung steht für:

 Theateraufführung, die Darbietung eines Bühnenwerkes 
 Filmvorführung, das Abspielen des Films im Kino
 Vorführung (Recht), das Herbeischaffen einer Person vor ein Gericht oder eine Behörde
 Vorführung (Tiere) in Zoos, Gehegen, Zirkussen und Delfinarien
 Vorführung (Verkehrssicherheit), in Österreich die besondere Überprüfung für Kfz (etwa nach Anzeigen bei technischen Verkehrskontrollen und Oldtimern) 

Siehe auch:

 Aufführung